Николай Соловей
 Соловей, Николай Васильевич (1920—2006) — эстонский культурный и общественно-политический деятель
 Соловей, Николай Григорьевич (1877—1953) — авантюрист, деятель обновленчества, «архиепископ всея Южныя Америки»